Aruncarea discului este o probă de atletism.

Medalii obținute la jocurile olimpice

Masculin

Feminin

Medalii obținute la campionatele mondiale

Masculin

Feminin

Evoluția recordului mondial

Masculin

Feminin

Legături externe